Brzózki ist der Name von neun Dörfern in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Brzózki (Kramsk)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Brzózki (Lipie)
 Brzózki (Popów)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Brzózki (Nowy Staw) (ehemals Bröske, Kreis Marienburg (Westpreußen))
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Brzózki (Szubin) (ehemals Birken, Kreis Schubin)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Brzózki (Kolno)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Brzózki (Galewice)
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Brzózki (Świętajno) (ehemals Birkenberg, Kreis Ortelsburg)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Brzózki (Nowe Warpno) (ehemals Althagen, Landkreis Ueckermünde)

Siehe auch:
 Brzózki Małe
 Brzózki Wielkie